Vadalj je naselje Općine Primošten u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 4.5 kilometara istočno od Primoštena.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 93 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Primošten